Каролајна има више значења:
 Каролајна (Западна Вирџинија)
 Каролајна (Роуд Ајланд)
 Каролајна (Алабама)